Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН — институт Сибирского отделения РАН, организованный в 2001 году. Расположен в Бийске.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности является синтез высокоэнергетических соединений, лекарственных и биологически активных субстанций, а также создание новых материалов (композиционных, теплоизоляционных и конструкционных) и изучение процессов  горения и взрыва.

История 
Директором-организатором института в первые годы (2001-2006) был академик РАН, профессор Сакович, Геннадий Викторович.

Из открытых источников известно о связях этого института с Институтом криминалистики ФСБ.

Структура 
 лаборатория синтеза высокоэнергетических соединений
 лаборатория химии азотсодержащих соединений
 лаборатория материаловедения минерального сырья
 лаборатория физико-химических основ создания энергетических конденсированных систем
 лаборатория физики преобразования энергии высокоэнергетических материалов
 лаборатория процессов и аппаратов химических технологий
 лаборатория химии и технологии высокоэнергетических азолов
 лаборатория биоконверсии

Сотрудники института 
175 человек (14 докторов наук, 38 кандидатов наук).
Советник РАН — Сакович, Геннадий Викторович, академик РАН, профессор

Дирекция 
 Директор — Сысолятин Сергей Викторович, член-корреспондент РАН, доктор химических наук
 Заместители директора по научной работе:
 Титов Сергей Сергеевич, кандидат технических наук
 Ильясов Сергей Гаврилович, доктор химических наук

См. также 
 Институт цитологии и генетики СО РАН

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт института 

Институты РАН
Сибирское отделение РАН
Химические институты
Наука в Бийске
Организации Бийска
Отравление Алексея Навального